

Persone 
 Alastair Fothergill – regista, produttore cinematografico e televisivo britannico
 Allodin Fothergill – velocista giamaicano
 William Fothergill Cooke – inventore britannico

Pagine correlate 
 John Fothergill